Vengeance Falls — шостий студійний альбом американської групи Trivium, який був випущений 10 жовтня 2013 року.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми Trivium
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records